Wilt est un patronyme et un terme pouvant désigner :

Patronyme 
 Marie Wilt (1833-1891), soprano australienne
 Raymond Wilt (1907-1978), homme politique américain
 Rod Wilt (né en 1964), homme politique américain
 Roy Wilt (né en 1935), homme politique américain
 Toby S. Wilt (né en 1945), homme d'affaires américain
 W. William Wilt (1918-2004), homme politique américain

Prénom 
 Wilt Chamberlain (1936-1999), joueur de basket-ball américain

Autres 
 Wilt, groupe de rock alternatif irlandais
 Wilt, chanson de Blind Melon

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme